Antoni Pizà Prohens (Felanich, Baleares, 1962), es un escritor y musicólogo español.

Dirige la Foundation for Iberian Music y es profesor del programa de doctorado en música en el centro de posgrado de The City University of New York.  Es autor de los siguientes libros:

Obras 
Es autor de los siguientes libros:

 Pizà, Antoni; Goldberg, K. Meira, eds. (2022). The Body Questions: Celebrating Flamenco’s Tangled Roots. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781527576926.
 —; Martínez, María Luisa, eds. (2022). Tomás Bretón: Quinteto en sol mayor para piano y cuerda. Madrid, Spain: Instituto Complutense de Ciencias Musicales.
 —; Martínez, María Luisa, eds. (2022). Gioachino Rossini: La Veuve andalouse. Kassel, Germany: Reichenberger.
 —, ed. (2022). The Way of the Moderns: Six Perspectives on Modernism in Music. Turnhout, Belgium: Brepols.
 —; Goldberg, K. Meira; Clark, Walter Aaron, eds. (2019). Transatlantic Malagueñas and Zapateados in Music, Song and Dance. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781527532205.
 —; Vicens, Francesc, eds. (2019). Música de Jazz: Conferències de 1935. Palma (Mallorca): Lleonard Muntaner. ISBN 9788417153793.
 —; Goldberg, K. Meira, eds. (2016). The Global Reach of the Fandango in Music, Song and Dance: Spaniards, Indians, Africans and Gypsies. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781443899635.
 —. (2012). La dansa de l'arquitecte. Muro: Ensiola; ISBN 978-8493914875.
 —. (2012). En la república del ruido: Crónicas musicales de Nueva York. Palma: Documenta; ISBN 978-8415432180.
 —. (2010). Nits simfòniques. Muro: Ensiola; ISBN 978-8493712983.
 —. (2007). J.B. Sancho: Compositor pioner de Califòrnia. Palma: Universitat de les Illes Balears; ISBN 978-84-7632-342-7.
 —. (2006). Alan Lomax: Mirades Miradas Glances. Barcelona: Lunwerg/Fundacio Sa Nostra; ISBN 84-9785-271-0.
 —. (2003). El doble silenci: Reflexions sobre música i músics. Palma: Edicions Documenta Balear; ISBN 84-95694-85-9.
 —. (2002). Antoni Literes: Introducció a la seva obra. Palma: Edicions Documenta Balear; ISBN 84-95694-50-6.
 —; Bartomeu Amengual; pròleg de Luciano Pavarotti. (2001). Bravo Joan Pons!: L'univers del baríton a Nova York. Palma: Documenta Balear; ISBN 84-95694-23-9.
 —. (2000). Francesc Guerau i el seu temps. Palma: Govern de les Illes Balears/Institut d'Estudis Baleàrics; ISBN 84-89868-50-6.
 —. (1996). El music Joan Aulí. Felanich: Centro Cultural del Ayuntamiento de Felanich.
 —. The Tradition of Autobiography in Music. Ann Arbor, Mich.: University Microfilms International.

Nacidos en Felanich
Escritores de España del siglo XX
Escritores de España del siglo XXI
Escritores en catalán del siglo XX
Escritores en catalán del siglo XXI
Escritores de Mallorca
Musicólogos de España